Neuschwaben bezeichnet 
den slowakischen Ort Lesnica im Prešovský kraj, der im 18. Jahrhundert von schwäbischen Auswanderern (Donauschwaben) besiedelt wurde
einen von Deutschen gegründeten Ort im namibischen Distrikt Karibib
einen einst vom Deutschen Reich beanspruchten Teil der Antarktis, siehe Neuschwabenland